Livio Maranzano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Maranzano – mafioso italiano